Коста Беља има више значења:

 Коста Беља (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Коста Беља (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику